Дивизион 1 2001/2002 () — 38-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2001/02 на сайте rsssf.com 

2001/2002
Алжир
Алжир
2001 год в Алжире
2002 год в Алжире
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002